Ez a szócikk a Zsenik közt című sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Epizód

Első évad (2020)

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái